Aya Hirano (née en 1987), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Ayumu Hirano (né en 1998), snowboardeur et skateur japonais
 Fumi Hirano (née en 1955), seiyū japonaise ;
 Hirano Hakuhō (1879-1957), peintre et dessinateur d'estampes japonais ;
 Hirofumi Hirano (né en 1949), homme politique japonais ;
 Jorge Hirano (né en 1956), footballeur péruvien ;
 Keiichirō Hirano (né en 1950), romancier japonais ;
 Ken Hirano (1907-1978), écrivain et critique littéraire japonais ;
 Kōta Hirano (né en 1974), mangaka japonais ;
 Masato Hirano (né en 1955), seiyū japonais ;
 Ruka Hirano (né en 2002), snowboardeur japonais ;
 Saiko Shihan Osamu Hirano (né en 1939), karatéka japonais ;
 Sayaka Hirano (née en 1985), joueuse de tennis de table japonaise ;
 Takashi Hirano (né en 1974), footballeur japonais ;
 Toshiki Hirano (1956-), artiste et directeur d'anime japonais.

Hirano est aussi le nom de :
 Hirano, station du métro d'Osaka (Japon) ;
 Hirano-jinja, un sanctuaire shinto, situé à Kyoto, au Japon.